Kriško ist der Familienname folgender Personen:

 Michal Kriško (* 1988), tschechischer Volleyballspieler
 Tomáš Kriško (* 1988), slowakischer Volleyballspieler